

Televisie/Films
Graduation Day (1968), een film uit 1968
Graduation Day (1981), een film uit 1981
Graduation Day (4400), een aflevering uit The 4400
Graduation Day (Buffy), een aflevering uit Buffy the Vampire Slayer
Graduation Day (ER), een aflevering uit ER
Graduation Day (X-Men), een aflevering uit X-Men
Graduation Day: Part 1 & 2, een dubbele aflevering uit Beverly Hills 90210

Muziek
Graduation Day (Chris Isaak), een lied van Chris Isaak
Graduation Day (Kanye West), een lied van Kanye West
Graduation Day, een lied van The Ivy League